Die Football League Third Division 1990/91 war die 64. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Cambridge United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Southend United und Grimsby Town sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Brentford und die Bolton Wanderers auch die Tranmere Rovers in die Football League Second Division auf. Für die vier Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1991/92 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten West Bromwich Albion und Hull City nur zwei der Plätze ein (verursacht durch die Erweiterung der Football League First Division von 20 auf 22 teilnehmende Vereine). Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Crewe Alexandra, Rotherham United und Mansfield Town. Anstelle dieser drei Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1991/92 der Viertligameister FC Darlington sowie die dahinter rangierenden Stockport County und Hartlepool United die freien Positionen. Dazu kamen noch das viertplatzierte Peterborough United und der Play-off-Sieger Torquay United für den dritten und vierten Aufsteiger in die Third Division.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Second Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1990-91 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1990/91
Fußballsaison 1990/91